Остров Рождества:

 Остров Рождества — остров в Индийском океане, принадлежит Австралии.
 Остров Рождества — остров в Тихом океане, принадлежит Кирибати.